Acqua alta peut désigner :
 Acqua alta, la période d'inondation liée aux marées, à Venise, entre l'automne et le début du printemps.

Acqua Alta peut désigner :
 Acqua Alta, titre original, en anglais, du roman Entre deux eaux, de Donna Leon, publié en 1996.